Diepoltsberg ist der Name folgender Orte:

 Diepoltsberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Diepoltsberg (Gemeinde Sankt Radegund bei Graz), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Radegund bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 eine ältere Schreibweise für Diepoldsberg, Ort in der Gemeinde Obing